Ла Уастекита има више значења:

 Ла Уастекита (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Уастекита (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Уастекита (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику